Аленкер — португальська власна назва.

Особи 
 Перу де Аленкер — португальський мореплавець.

Топоніми

Аленкер — муніципалітет

Аленкер — муніципалітет